(1640) Немо () — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S. Он был открыт 31 августа 1951 года бельгийским астрономом Сильвеном Ареном в обсерватории Уккел и назван в честь капитана Немо, вымышленного персонажа романов Жюля Верна.

См. также 
 Список астероидов (1601—1700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Сильвеном Ареном
Объекты, названные в честь литературных героев